Бу́трос () — арабский вариант мужского имени Пётр, также фамилия.

Носители имени 
 Гали, Бутрос — египетский государственный деятель, премьер-министр страны в начале XX века. 

Носители фамилии
 Бутрос, Захария (род. 1934) — египетский коптский священник, активный критик ислама.
 Бутрос, Фуад (1917—2016) — ливанский государственный деятель, занимавший ряд министерских постов в 1950—1980-х годах.
 Бутрос, Мона — германская документалистка, номинантка Deutscher Fernsehpreis.

В составных фамилиях
 Бутрос-Гали, Бутрос (1922—2016) — 6-й генеральный секретарь ООН.
  (род. 1952) — министр финансов Египта в правительстве Ахмеда Назифа.